

Geografia 
 Bananal — município de São Paulo
 Bananal (Campinas) — bairro de Campinas
 Bananal (Guarulhos) — distrito do município de Guarulhos, São Paulo
 Estação Parada Bananal — estação ferroviária do Rio de Janeiro
 Ilha do Bananal — maior ilha fluvial do mundo, no estado de Tocantins
 Ribeirão Bananal — rio do Distrito Federal
 Vila Nova do Bananal — distrito do município de Baixo Guandu, Espírito Santo

Outros 
 Luís da Rocha Miranda Sobrinho (1836-1915) — barão do Bananal, político e fazendeiro brasileiro

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos